

Cinema 
Un giorno o l'altro (Someday) – film diretto da Michael Powell del 1935
 Someday – film del 2011 diretto da Junji Sakamoto

Musica

Album 
Someday – album di Crystal Gayle del 1995
Someday – album di Yanni del 1999
Someday – album di Younha del 2008
Someday – album di Susanna Hoffs del 2012

Singoli 
 Someday – singolo di Mariah Carey del 1990
 Someday – singolo di Alan Jackson del 1991
 Someday – singolo dei Michael Learns to Rock del 1995
 Someday – singolo dei Gotthard del 1997
 Someday – singolo dei Sugar Ray del 1999
 Someday – singolo dei The Strokes del 2002
 Someday – singolo degli Alcazar del 2003
 Someday – singolo di Pernille Rosendahl del 2003
 Someday – singolo dei Nickelback del 2003
 Someday – singolo delle No Angels del 2003
 Someday – singolo dei Flipsyde del 2005
 Someday – singolo dei Slinkee Minx del 2005
 Someday (I Will Understand) – singolo di Britney Spears del 2005
 Someday – singolo di Rob Thomas del 2009
 Someday – singolo di Virgil Howe del 2009
 Someday – singolo degli OneRepublic del 2021

Altro 
Un giorno... (Someday) – racconto breve di Isaac Asimov del 1956